Mangel 

Miguel Ángel Rogel Ruíz nació el 26 de mayo de 1991 en Esplugas de Llobregat, Cataluña, España. Es mejor conocido como Mangelrogel o solo Mangel, por una abreviación de sus nombres hecha por él mismo. Cuando cumplió 3 años de edad se mudó con sus padres a Algarinejo, un pueblo de Andalucía donde permaneció gran parte de su infancia y adolescencia.

En el año 2006 creó su canal en YouTube, pero fue en el 2008 cuando comenzó a subir vídeos. En el 2013 se mudó con Rubén “ElRubius” Doblas, pero en el 2014 se fue a vivir con su primo Abraham “CheetoSenior” Bandera, otro reconocido youtuber español.

Su canal está centrado en gameplays y colaboraciones con youtubers como ElRubiusOMG, CheetoSenior y EDDisplay, además de divertidos vlogs de viajes y vivencias con una atractiva edición que ha captado la atención de sus suscriptores.

En el 2012 bautizó a sus suscriptores como “marvados” aunque en la actualidad no es muy común que los llame de esta forma. Fue un reconocido partner de Machinima y BoomerangLIVE donde trabajaba de la mano con ElRubius e ImpetousPanda. Sin embargo, actualmente se encuentran inactivos en estas actividades.

En ese tiempo generó grandes beneficios como partner, pudiendo incluso producir su marca y ampliar su número de suscriptores de forma exponencial y rápida.

Mangel hizo un libro junto a Alexby11 y CheetoSenior llamado “Salseo Gamer”, donde describen cómo es la vida de un gamer experto con un toque único de humor. Este fue un libro muy recomendado como motivo de inspiración para todos aquellos gamers y aficionados al mundo de los videojuegos.

Miguel Angel ha subido contenido de videojuegos como Mario Kart, Octodad 1 y 2, Minecraft, Mierdijuegos (una de sus series más conocidas), Jazz y Larry, así como una selección de GTA como GTA San Andreas, GTA IV y GTA V Online.

Curiosidades y más datos sobre MangelRogel
Aunque en sus vídeos y colaboraciones parece ser una persona extrovertida, la verdad es que MangelRogel fuera de cámaras es bastante tímido y reservado. Tiene un gato llamado Johnny y en el 2017 hizo un vídeo tributo para él. Mangel perteneció hasta hace poco a la famosa serie de Minecratf llamada Karmaland.

Su color favorito es el azul, su sabor de helado preferido es nata y tiene como ídolo a Freddy Mercury. Tiene un bromance (una relación ficticia y de broma) con ElRubiusOMG, la cual se conoce como Rubelangel.

Sueña con ser un dinosaurio, su animal favorito es la hormiga y tiene una gran preferencia con el día viernes. Antes de ser un famoso youtuber era loquendero y su mayor miedo es ser enterrado vivo.

Inicios en YouTube
Tras lanzar su canal en el 2006, Miguel “Mangel” Rogel publicó su vídeo un año y medio más tarde. Comenzó su carrera como youtuber subiendo vídeos del famoso juego Minecratf, pero con el tiempo, decidió crear una sección llamada “Mierdijuegos”, la cual ha sido una actividad que le ha permitido aumentar rápidamente su número de suscriptores.

Además de sus Vlog’s y gameplays, MangelRogel sube contenido de diversas temáticas y vídeos ramdom editados por sí mismo. En la mayoría de estos vídeos, tiene el acompañamiento y la colaboración de su mejor amigo Ruben “ElRubius” Doblas.

Videojuegos favoritos:
Desde adolescente Miguel Ángel adora los videojuegos, afirma que su videojuego favorito cambia según «temporadas» o momentos de su vida. Podría afirmarse que actualmente sus videojuegos son Metal Gear Solid ｙsaga Gta.

¿Con qué marcas ha hecho colaboraciones?
Mangel es considerado uno de los youtubers españoles más reconocidos, por ello ha estado relacionado con muchas marcas a lo largo de su carrera. En diversas ocasiones ha publicitado los dispositivos HONOR (filial de Huawei) en su canal y redes sociales. Además es partner de Machinina y BoomerangLive y por si fuera poco, ha colaborado en dos ocasiones con la reconocida editorial Grupo Planeta para la edición y publicación de su primer libro titulado Salseo Gamer y su comic Los Pollos Primos, una clara referencia a su fanatismo por Breaking Bad.

Mejores series del canal de MangelRogel
Minecraft
Fortnite
Far Cry
Resident Evil
GTA V
Battlefield
Lucius II
Mario Kart
Chivalry: Medieval Warfare
War Thunder
Assassin’s Creed
Payday 2
Octodad: Dadliest Catch
¿Qué busca la gente en Google sobre MangelRogel?
MangelRogel posee un contenido diverso donde podrán encontrarse múltiples tópicos, reseñas, locuras e inventos propios de su ingenio, además de sus ya conocidos y alocados gameplays. Mangel es muy unido a sus fans y suscriptores, es por ello que documenta sus viajes, sus participaciones en convenciones, su forma de vida y costumbres, además de así como sus reseñas de juegos. Mangel ofrece un contenido divertido, genuino y bastante único. Palabras como Karmaland, rubius, lolito, meteorito, edad, estatura, 2020, novia, cumpleaños, instagram, octodad, ubisoft, directo, besos gay, libros y los angeles, dan cuenta de su historia en Youtube.